Friedrich Hauck ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Hauck (Theologe) (1882–1954), deutscher Theologe und Hochschullehrer 
 Friedrich Hauck (Jurist) (* 1950), deutscher Jurist und Richter 
 Friedrich Ludwig Hauck (1718–1801), deutscher Portraitmaler, Stecher und Miniaturmaler
 Friedrich Michael Hauck (1769–1839), Bankier und Politiker Freie Stadt Frankfurt
 Friedrich Wilhelm Hauck (1897–1979), deutscher General der Artillerie und Militärhistoriker

Siehe auch:
 Friedrich Haug